Калдерон има више значења:

 Калдерон
 Калдерон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Калдерон (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Калдерон (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Калдерон (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Калдерон (Моролеон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Калдерон (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Калдерон (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Калдерон (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Калдерон, Крусеро ел Оасис (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Калдерон (Серо де Сан Педро), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику